Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2016 проводился с 7 по 14 ноября 2015 года в городе Торонто на арене Weston Golf & Country Club. Чемпионат проводился в 53-й раз, в 19-й раз в провинции Онтарио и в 4-й раз в Торонто.

Победитель чемпионата получал право представлять Канаду как её смешанная сборная команда на чемпионате мира 2016 в октябре 2016 в городе Казань (Россия).

В чемпионате принимало участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (11-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Мик Лизмо, это была 1-я победа и первое попадание в призёры чемпионата), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Bruce Korte). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Colin Koivula).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 

Турнирные таблицы по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

Группа B

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в этап плей-офф

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

Плей-офф

Полуфиналы 
14 ноября, 10:00

Матч за 3-е место 
14 ноября, 16:00

Финал 
14 ноября, 16:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (Sportsmanship Award)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на 1-й стадии группового этапа (Round Robin) на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз самому ценному игроку (Most Valuable Player, MVP)

По результатам голосования арбитров-участников чемпионата () определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Chris Briand ()
 Среди женщин: Oye-Sem Won Briand ()

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2016

2015 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2015 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Торонто
Ноябрь 2015 года